Wöhler ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Kraters Stiborius und östlich von Riccius.
Der Krater ist mäßig erodiert, das Innere weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Chemiker Friedrich Wöhler offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Wöhler auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Friedrich Wöhler